Rodney kan verwijzen naar:

Rodney (plaats), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Rodney (televisieserie), een show over een jongen die zijn eigen sitcom heeft
Rodney King, Amerikaans slachtoffer van politiegeweld
HMS Rodney, een Brits oorlogsschip